Saint-Maurille (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices, nommés en mémoire d'un saint Maurille :

Édifices
 Collégiale Saint-Maurille d'Angers, basilique funéraire de l'évêque Maurille.
 Église Saint-Maurille à :
 Vouziers (Ardennes
 Chérancé (Sarthe)
 Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire)
 Souvigné-sur-Sarthe (Sarthe)
 Saint-Moreil (Creuse)
 Chapelle Saint-Maurille à :
 Landaul (Morbihan)

Ouvrages d'art
 Pont Saint-Maurille, au-dessus du Louet (bras de la Loire) à Mûrs-Erigné.

Rues
 Rue Saint-Maurille, près de la place du Ralliement à Angers.
 La 'place Saint-Maurille, nom de la place du Ralliement avant le .

Voir aussi